Swagger & Stroll Down the Rabbit Hole () — пятый студийный альбом шведской авангард-метал-группы Diablo Swing Orchestra. Релиз состоялся 2 ноября 2021 года.

Запись альбома началась в мае 2020 года вскоре после того, как из-за пандемии COVID-19 сорвались гастрольные планы группы. Для работы музыканты арендовали студию звукозаписи Top Floor Studios в Гётеборге, Швеция. К июлю был полностью записан вокал Кристин Эвегорд. Cведение продолжалось до декабря, а полностью все студийные работы над альбомом завершились в июне 2021 года.

Swagger & Stroll Down the Rabbit Hole содержит 13 треков, включая «Celebremos Lo Inevitable» — первую в карьере Diablo Swing Orchestra песню на испанском языке. Первой песней с альбома была выпущена «War Painted Valentine». По словами участников группы, во время работы над альбомом они были открыты для всех жанров музыки. Они исследовали жанры и стили, чтобы понять, как их использовать в процессе сочинения материала.

Обложку для альбома создал колумбийский художник Себастьян Коволль, который также работал над оформлением предыдущего альбома Diablo Swing Orchestra — Pacifisticuffs.

Список композиций

Участники записи 
Diablo Swing Orchestra
 Кристин Эвегорд () — вокал
 Даниель Хоканссон () — гитара
 Понтус Мантефорс () — гитара
 Андерс Юханссон () — бас-гитара
 Йоханнес Бергион () — виолончель
 Мартин Исакссон () — труба
 Даниель Хедин () — тромбон
 Юхан Норбек () — ударные

Технический персонал и оформление
 Себастьян Коволль () — обложка

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Diablo Swing Orchestra